Сан Педро, Ранчо има више значења:

 Сан Педро, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Педро, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Педро, Ранчо (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику